Rajon Kiew (ukrainisch Київський район/Kyjiwskyj rajon) ist der Name mehrerer Stadtrajone in der Ukraine:

in der Stadt Charkiw, siehe Rajon Kiew (Charkiw)
in der Stadt Poltawa, siehe Rajon Kiew (Poltawa)
in der Stadt Odessa, siehe Rajon Kiew (Odessa)
in der Stadt Donezk, siehe Rajon Kiew (Donezk)
in der Stadt Simferopol, siehe Rajon Kiew (Simferopol)

sowie ein ehemaliger Rajon der russischen Hauptstadt Moskau bis 1991.